5-я гвардейская кавалерийская Бессарабско-Танненбергская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия имени Григория Ивановича Котовского — гвардейское соединение РККА Вооружённых Сил Союза Советских Социалистических Республик, в Великой Отечественной войне и после неё.

Наименование формирования:
 укороченное, действительное — 5-я гвардейская кавалерийская дивизия;
 сокращённое, действительное — 5 гв. кд.

История 
За проявленные героизм, отвагу и мужество личного состава, организованность и умелое выполнение боевых заданий 25 декабря 1941 года 3-я кавалерийская дивизия была удостоена почётного звания «Гвардейская», получила новый войсковой № и была преобразована в 5-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. Гвардейское формирование успешно вело боевые действия в составе 3-го гвардейского кавалерийского корпуса в битве под Сталинградом, в наступательной операции войск Южного фронта в Донбассе (февраль 1943 года), в Смоленской наступательной операции 1943 года и Белорусской наступательной операции 1944 года. В октябре 1944 года части дивизии вышли на государственную границу с нацистской Германией.

В Восточной Пруссии совместно с другими соединениями и частями 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта кавдивизия особенно отличились в бою за Танненберг, за что её было присвоено почётное наименование «Танненбергская».

Отважно сражались кавалеристы под городом Алленштейн (Ольштын). В бою под этим автоматчик рядовой П. С. Дернов повторил подвиг А. М. Матросова, закрыв своим телом вражеский пулемёт, мешавший продвижению эскадрона. Пётр Сергеевич Дернов посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и навечно зачислен в списки 4-го эскадрона 24-го гвардейского кавалерийского полка.

День Победы 9 мая 1945 гвардейцы встретили на реке Эльба.

В 1946 году в связи с демобилизацией Союза ССР гвардейская кавалерийская дивизия была переформирована в 5-й гвардейский кавалерийский полк.

В Великой Отечественной войне правительственных наград удостоено свыше 10 000 человек личного состава соединения, из них трём присвоено звание Героя Советского Союза.

Состав 
В состав формирования входили:
 управление
 17-й гвардейский кавалерийский полк
 22-й гвардейский кавалерийский полк
 24-й гвардейский кавалерийский полк
 20-й гвардейский кавалерийский полк (до 20.03.1943 года)
 44-й танковый полк (до 25.12.1941 года)
 104-й отдельный танковый полк (с 18.08.1943 года)
 178-й гвардейский артиллерийско-миномётный полк (7-й гвардейский кавалерийский дивизион)
 39-й отдельный гвардейский дивизион ПВО (55-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, зенитная батарея)
 7-й гвардейский артиллерийский парк
 5-й отдельный гвардейский разведывательный эскадрон (5-й гвардейский разведывательный дивизион)
 6-й отдельный гвардейский сапёрный эскадрон
 5-й отдельный гвардейский эскадрон связи
 1-й медико-санитарный эскадрон
 6-й отдельный гвардейский эскадрон химической защиты
 5-й продовольственный транспорт
 6-й взвод подвоза горюче-смазочных материалов
 3-й дивизионный ветеринарный лазарет
 870-я полевая почтовая станция
 601-я полевая касса Государственного банка.

Командование 
В годы Великой Отечественной войны дивизией командовали:
 гвардии генерал-майор М. Ф. Малеев (25.12.1941 — 15.01.1942);
 гвардии полковник, с 21.04.1943 гвардии генерал-майор Н. С. Чепуркин (30.01.1942 — 01.07.1946).

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 17-й гвардейский кавалерийский Лидский Краснознаменный полк
 22-й гвардейский кавалерийский Краснознаменный полк
 24-й гвардейский кавалерийский Алленштайнский Краснознамённыйордена Суворова полк
 104-й отдельный танковый Краснознамённый ордена Кутузова полк
 178-й гвардейский артиллерийско-миномётный орденов Суворова и Кутузова полк
 6-й отдельный гвардейский сапёрный ордена Александра Невского эскадрон
 5-й отдельный гвардейский ордена Красной Звезды эскадрон связи

Отличившиеся воины 

  Артюшенко, Александр Трофимович, гвардии старший сержант — командир расчёта станкового пулемёта 24-го гвардейского кавалерийского полка.
  Белинский, Степан Сидорович, старший сержант — механик-водитель 104-го танкового полка.
  Бессонов, Михаил Степанович, старшина — механик-водитель танка 104-го танкового полка.
  Волков, Андрей Алексеевич, лейтенант — командир танкового эскадрона 104-го танкового полка.
  Дернов, Пётр Сергеевич, гвардии красноармеец — автоматчик 24-го гвардейского кавалерийского полка.
  Гринцевич, Степан Иванович, гвардии старший сержант — командир отделения отдельного разведывательного эскадрона.
  Кашимов, Ислам Майрамович, гвардии ефрейтор — разведчик взвода разведки 24-го гвардейского кавалерийского полка.
  Нурадилов, Ханпаша Нурадилович, гвардии сержант — командир пулемётного взвода 17-го гвардейского кавалерийского полка
  Пепеляев, Пётр Кузьмич, гвардии сержант — старший разведчик 178-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка.
  Першаков, Виктор Сергеевич, гвардии рядовой — пулемётчик 24-го гвардейского кавалерийского полка.
  Полозов, Ефим Денисович, гвардии сержант — разведчик взвода разведки 24-го гвардейского кавалерийского полка.
  Салфетников, Василий Николаевич, гвардии сержант — наводчик 76-мм орудия 178-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка.
  Скарга, Василий Петрович, гвардии старший сержант — командир расчёта 82-мм миномёта 24-го гвардейского кавалерийского полка.
  Смыков, Михаил Фадеевич, гвардии старший сержант — командир орудийного расчёта 178-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка.
  Сухоловский, Василий Ильич, гвардии старший сержант — помощник командира огневого взвода 24-го гвардейского кавалерийского полка.

Литература 
 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919-1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979. С. 60 - 2-й кк и 3-я кд.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984. С.79-Бессарабско-Танненбергская кавалерийская дивизия.

Примечания

Ссылки 
 http://rkka.ru/cavalry/30/003_kd.html Сайт Кавалерийские корпуса РККА. 30-е г.г. 4-я кавалерийская дивизия, с 01.23 г. — 3-я кавалерийская Бессарабская ордена Ленина, дважды Краснознамённая дивизия имени т. Котовского, ВОв закончила как — 5-я гвардейская кавалерийская Бессарабско-Танненбергская ордена Ленина, дважды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия.
 https://web.archive.org/web/20140504190434/http://rkka.ru/cavalry/30/02_kk.html 2-й кавалерийский корпус имени СНК УССР, войну закончил как — 1-й гвардейский кавалерийский Житомирский ордена Ленина, Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова корпус им. СНК УССР.
 104 танковый полк на сайте «Танковый фронт 1939—1945»

Кавалерийские дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1922 году
Гвардейские дивизии СССР
Кавалерийские дивизии СССР